Le surplus désigne ce qui dépasse d'une quantité fixée par avance. 
 Les surplus militaires sont des magasins vendant d'anciens vêtements militaires. Ils se développent en France dans les années 1950, à partir des habits conservées par des soldats américains démobilisés à la suite de la Seconde Guerre mondiale. La quantité de vêtements fabriqués durant le conflit étant élevée, leur prix est bas, ce qui conduit à leur adoption par la jeunesse, souvent attirée par l'American way of life. Tous n'ont pas d'engagement politique, mais ces habits finissent aussi par être adoptés, et détournés, par des militants pacifistes (opposants à la guerre du Viêt Nam) ou de la contre-culture (mouvement punk).
 En commerce, par extension, il désigne un stock de produits invendus souvent cédé à bas prix ; autant que le lieu où ce stock peut être vendu par exemple un surplus militaire.
 En économie, le surplus du producteur représente la différence entre le prix de marché et le prix auquel le producteur est prêt à vendre le bien.
 En économie, le surplus du consommateur représente la différence entre le prix de marché et le prix auquel le consommateur est prêt à acheter le bien.
 Surplus (2003) est aussi un film d'Erik Gandini et Adbusters.

Références